Metsaküla ist der Name mehrerer Ortschaften in Estland:

 Metsaküla (Häädemeeste) in der Landgemeinde Häädemeeste im Kreis Pärnu
 Metsaküla (Haapsalu) in der Stadtgemeinde Haapsalu im Kreis Lääne
 Metsaküla (Hiiumaa) in der Landgemeinde Hiiumaa im Kreis Hiiu
 Metsaküla (Jõgeva), ehemaliges Dorf in der Landgemeinde Jõgeva im Kreis Jõgeva
 Metsaküla (Mulgi) in der Landgemeinde Mulgi im Kreis Viljandi
 Metsaküla (Mustvee) in der Landgemeinde Mustvee im Kreis Jõgeva
 Metsaküla (Põhja-Pärnumaa) in der Landgemeinde Põhja-Pärnumaa im Kreis Pärnu
 Metsaküla (Saaremaa) in der Landgemeinde Saaremaa im Kreis Saare
 Metsaküla (Türi) in der Landgemeinde Türi im Kreis Järva
 Metsaküla (Väike-Maarja), ehemaliges Dorf in der Landgemeinde Väike-Maarja im Kreis Lääne-Viru
 Kõruse-Metsaküla, bis 2017 Metsaküla, in der Landgemeinde Saaremaa im Kreis Saare
 Lussu, bis 2017 Metsaküla, in der Landgemeinde Saaremaa im Kreis Saare